Dicke Eiche steht für Objekte in:

Deutschland:
 Dicke Eiche am Wohnplatz Bohnenland in Brandenburg, siehe Bohnenländer Eiche
 Dicke Eiche (Eisenach-Berteroda) in Thüringen
 Dicke Eiche (Endlichhofen) in Rheinland-Pfalz
 Dicke Eiche (Hopsten) in Nordrhein-Westfalen
 Dicke Eiche (Kleinottweiler) im Saarland
 Dicke Eiche (Kottenforst) in Bonn, Nordrhein-Westfalen
 Dicke Eiche (Oberjosbach) in Hessen, siehe Niedernhausen #Natur
 Dicke Eiche (Niedereimer) in Nordrhein-Westfalen
Belgien:
 Dicke Eiche von Liernu

Siehe auch:
 Wanderheim Dicke Eiche